Katarzyna Dorota Diehl (ur. 21 listopada 1961 w Warszawie) – polska tłumaczka, także pisarka, przedsiębiorca i działaczka społeczna. W latach 2011–2014 oraz 2018–2020 była wiceprezesem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Życiorys 
Urodziła się w Warszawie, w rodzinie artystki baletu Krystyny Ratyńskiej i fizyka jądrowego Wojciecha Ratyńskiego. Dorastała w Polsce, Danii i Holandii. Między innymi, w latach 1977-1978 uczęszczała do Szkoły Europejskiej w Bergen w Holandii, kontynuując jednocześnie korespondencyjnie naukę w XLVIII LO im. E. Dembowskiego. Jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (grupa angielska z językiem niemieckim). W 1986 r. była stypendystką programu DAAD na Uniwersytecie w Karlsruhe w RFN. Jest również absolwentką studiów podyplomowych „The Tools of Marketing” realizowanych w latach 1998–1999 w Instytucie Dziennikarstwa UW we współpracy z George Brown College i Centennial College (Toronto, Kanada).

Po studiach została tłumaczką konferencyjną, tekstową oraz autorką prezentacji i opracowań o tematyce kulturalnej i naukowej. Tłumaczyła wiele znanych osobistości ze świata polityki, kultury i biznesu, m.in. Prezydenta Lecha Wałęsę, Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1985–1986 była tłumaczem w Redakcji Wiadomości dla Zagranicy w Polskiej Agencji Prasowej. W latach 1985–1996 była sekretarzem redakcji i tłumaczem w „Polish Libraries Today” Polish Libraries – periodyku wydawanym przez Bibliotekę Narodową w języku angielskim, we współpracy edytorskiej z British Council. W latach 1996–1998 pełniła funkcję sekretarza redakcji, tłumacza oraz autora artykułów publikowanych w dwumiesięczniku „Bliżej NATO”, wydawanym przez Wydawnictwo Sejmowe.

W 2014 roku została pierwszym w Polsce certyfikowanym tłumaczem American Translators Association w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka angielskiego na język polski. W latach 2011–2014 pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, w latach 2014–2018 przewodniczącej Komisji Rewizyjnej STP, i w latach 2018–2020 ponownie wiceprezesa oraz skarbnika tej organizacji. Pracowała również społecznie dla takich organizacji jak Centre for Access to Football in Europe na Stadionie Wembley, International Red Cross and Red Crescent Movement czy Wikipedia za pośrednictwem Translators without Borders .

Przekłady (wybór) 
 Anthropology and Ethnology during World War II, Red. M. Maj, M. Brocki, S.Trebunia-Staszel, Jagiellonian University Press/Columbia University Press, Cracow/New York, 2019,
 Medical Law, Red. M. Safjan, L. Bosek, W. Borysiak, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, 2019 (współtłumacz i kierownik projektu),
 Andrzej Rzepliński, To Be a Judge, European Court of Human Rights, Strasbourg, 29 stycznia, 2016 (tłumacz) ,
 Dario Ciriello, Egejskie marzenie. Wyd. Pascal, 2013 (współtłumacz),
 Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, Trybunał Konstytucyjny, 2013 (tłumacz),
 Jerzy Majewski, Landmarks of People’s Poland in Warsaw: A Book of Walks, Wyd. Agora, 2010 (współtłumacz, redaktor i kierownik projektu),
 Jerzy Majewski, Warsaw in Chopin’s Footsteps, Wyd. Agora, 2010 (współtłumacz, redaktor i kierownik projektu),
 Agnieszka Kowalska, Łukasz Kamiński, Do it in Warsaw, Wyd. Agora, 2010 (współtłumacz, redaktor i kierownik projektu),
 Jerzy Pisuliński, Transfer of Movables in Europe. Poland, Selliers, Monachium, 2009 (współtłumacz),
 Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College Held in the University Library in Uppsala, Wyd. Biblioteka Narodowa/Uppsala Universitetsbibliothek, 2008 (tłumacz, redaktor i kierownik projektu),
 Mirosława Zygmunt, Persica: A Brief History of Persian-Polish Relations, In: Polish Libraries Today, Vol. 6, 2005 (tłumacz i redaktor),
 Krystyna Lejko, The Royal Route through the Lens of the 19th Century Photographers, Wyd. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 2005 (tłumacz i redaktor),
 Spandowski Michał, Two Editions of Quintilianus (H*12652). In: Gutenberg-Jahrbuch, Gutenberg-Gesellschaft, Mainz, 2004 (tłumacz),
 Ukraina – Polska: w stronę dialogu. Nasi sąsiedzi – nowe spojrzenie, Wyd. Biblioteka Narodowa, 2000 (współtłumacz i redaktor),
 Bliżej NATO. Dwumiesięcznik, Wydawnictwo Sejmowe, 1996–1998 (tłumacz, autor i sekretarz redakcji),
 Dorota Monkiewicz, On the Threshold of New Aesthetics, In: Art and Business, 1996 (tłumacz). Reprint w: Zbigniew Libera, Art of Liberation, Wyd. The Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2019,
 Ira Levin, Dziecko Rosemary, In: Perspektywy, 1981 (tłumacz),
Studies in Physical Anthropology, Instytut Antropologii PAN, Wrocław, PWN, 1988-1991 (tłumacz).

Przypisy 

Polscy tłumacze
Urodzeni w 1961